Ledderhos ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Ledderhos (* um 1940), deutscher Badmintonspieler
 Lydia Ledderhos (* um 1945), deutsche Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Ledderhose